HBDNK "Mosor – Sveti Jure" (Hrvatski braniteljski dragovoljački nogometni klub "Mosor – Sveti Jure", "Mosor – Sveti Jure"; Mosor) je nogometni klub iz Žrnovnice, Grad Split, Splitsko-dalmatinska županija, Republika Hrvatska.

Do 2020. godine klub je bio poznat pod nazivom HNK "Mosor" (Hrvatski nogometni klub "Mosor" – Žrnovnica). U sezoni 2020./21., klub se natječe u "2. ŽNL Splitsko-dalmatinskoj".

Povijest kluba 
Nogometni klub "Mosor" osnovan je u proljeće 1928. godine u ilegalnosti, da se kroz klub djeluje u društveno-političkom životu u mjestu. Klub je dobio naziv po planini Mosor. Klub do rata nije bio registriran, ali je odigrao veliki broj utakmica s klubovima iz bliže okolice. Godine 1964. ponovno se budi usnuli "Mosor", sada kao sekcija športskog društva "Mosor" uz ostale športove. Klub se registrira i natječe se u nižem razredu Splitskog saveza. 
U sezoni 1972./73. "Mosor" je bio trećeligaš – nastupavši u "Dalmatinskoj ligi – Sjever". Od sezone 1986./87., pa do raspada SFRJ, "Mosor" je nastupao u "Hrvatskoj ligi – Jug".

Osamostaljenjem Hrvatske, "Mosor" nastupa u "3. HNL – Jug" i "2. HNL – Jug". U setzoni 1996./97. su članovi "1. B HNL". Do sezone 2012./13. se HNK "Mosor" pretežno natjecao u "2. HNL", a potom  "3. HNL – Jug" i nižim ligama.  
U sezoni 2018./19. HNK "Mosor" nije nastupao sa seniorskom momčadi.  
Nezadovoljni radom kluba i uprave, dio bivših igrača i članova uprave je osnovalo novi klub – NK "Mosor".

2020. je došlo do promjene naziva kluba u HBDNK "Mosor – Sveti Jure" (Hrvatski braniteljski dragovoljački nogometni klub "Mosor – Sveti Jure").

Klupski uspjesi 

U sezoni 1971./72. Mosor osvaja prvo mjesto u Nogometnom savezu općine Split, a zatim u kvalifikacijama sa Zadarskim i Šibenskim savezom osvaja prvo mjesto i ulazi u Zapadnu dalmatinsku zonu, tj. u Treću ligu tadašnje Jugoslavije. U samostalnoj Hrvatskoj najveći uspjeh su imali igrajući u 1.B ligi. Trenutno nastupaju u Drugoj ligi i nalaze se u sredini tablice.

nakon 1991. 
 2. HNL 
 doprvak: 1995./96. (Jug) 

 3. HNL – Jug 
 prvak: 1993./94., 1998./99., 2002./03., 2003./04.    
 doprvak: 1992. (Sjever), 1992./93.

do 1991. 
 Hrvatska liga – Jug 
 doprvak: 1990./91. 

 Dalmatinska liga 
 prvak: 1985./86. (Srednja skupina) 

 Međuopćinska liga Split – Makarska 
 prvak: 1976./77. 

 Liga / Prvenstvo NSO Split 
 prvak: 1971./72. 
 drugi: 1973./74. 

 Grupno prvenstvo NSO Split 
 prvak: 1969./70. 

 Grupno prvenstvo Splitskog nogometnog podsaveza 
 drugi: 1952./53. (III. grupa)

Igralište  

Svoje utakmice Mosor igra na igralištu u Pricviću. Sve do 1972. godine utakmice kao domaćin odigrava na igralištima NK Primorac iz Stobreča i NK Jedinstva iz Srinjina. Te godine dolazi do nezaboravnog razdoblja povijesti kluba. Voditelji kluba, uz pomoć tadašnje mjesne zajednice i općine Split, radnih organizacija s područja Splitskog bazena, uz masovan odaziv mještana, izgrađuju jedno od najljepših nogometnih igrališta i klupskih prostorija.

Zanimljivosti 

Nije utvrđeno tko je bio prvi predsjednik kluba. Po jednima je to bio Ivan Aljinović Coto Peralov, po drugima Andrija Barbarić, po trećima Frane Markovina, a pretpostavlja se da je prvu funkciju vršio Marin Amižić Kiso, tadašnji glavar sela. Dugogodišnji blagajnik bio je Ante Domljanović Antić, koji je zbog baluna zatvarao svoj dućan po nekoliko sati na dan, ne hajući što kupci boguju i ronjaju. Prvi balun "mantel buvel" je donio Coto Peralov, postolar.

Prvo se igralo na bračkoj njivi ispod ćimatorja, na mjestu današnjega novog groblja, gdje su imali problema s tadašnjim župnikom don Pavom Matovcem i tadašnjim žandarima. nedugo zatim za igralište se umanjuje dio poljoprivrednog zemljišta u Pricviću do današnjeg igrališta "Mosor". Pojedini roditelji su se zbog ovoga veoma protivili, jer su im djeca zaboravljala motiku i mašklin (trnokop). U klub je bila učlanjena skoro sva tadašnja mladost. Uglavnom se živjelo od članarine i priloga tadašnjih trgovaca, obrtnika i imućnijih seljaka.

Drugi svjetski rat je razbio aktivnost "Mosora", gdje njegovi igrači i članovi uglavnom idu u rat protiv fašizma i od njih se nikada nije vratilo 44 igrača i 27 članova. U znak zahvalnost i sjećanja na njih klub im 1978. godine podiže spomen-ploču.

Prva značajnija događanja oko kluba vezuju se uz pripreme reprezentacija bivše Jugoslavije 1974. godine na igralištu Mosora za svjetsko nogometno prvenstvo u Njemačkoj, gostuje Ajax iz Nizozemske i ini poznati klubovi.

Pregled plasmana

Povezani članci 
 NK Mosor Žrnovnica (2018.) 
 Žrnovnica

Vanjske poveznice 
 transfermarkt.com, HBDNK Mosor – Sveti Jure

Izvori 
 
  

Nogomet u Splitu
Nogometni klubovi u Splitsko-dalmatinskoj županiji‎
Žrnovnica